Frechette bzw. Fréchette ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn „Billie“ Frechette (1907–1969), US-amerikanische Sängerin und Kellnerin; bekannt durch ihre persönliche Beziehung zu John Dillinger
 Louis-Honoré Fréchette (1839–1908), kanadischer Schriftsteller
 Louise Fréchette (* 1946), kanadische Politikerin und Diplomatin
 Mark Frechette (1947–1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Frechette (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Sylvie Fréchette (* 1967), kanadische Synchronschwimmerin